Rachel Sibner (né le  en Californie) est une actrice américaine.
 
Elle est surtout connue pour jouer Lisa Zemo dans Ned ou Comment survivre aux études.

Filmographie 
2005-2007 : Ned ou Comment survivre aux études (Série TV) : Lisa Zemo.

Lien externe 

Naissance en février 1991
Actrice américaine